Arthur Chichester kan syfta på bland andra:

* Arthur Chichester, 1:e baron Chichester (1563–1625)
 Arthur Chichester, 1:e earl av Donegall (1606–1675)
 Arthur Chichester, 2:e earl av Donegall (död 1678)
 Arthur Chichester, 3:e earl av Donegall (1666–1706)
 Arthur Chichester, 4:e earl av Donegall (1695–1757)
 Arthur Chichester, 1:e markis av Donegall (1739–1799)
 Arthur Chichester, 8:e markis av Donegall (född 1952)
 Arthur Chichester, 1:e baron Templemore (1797–1837)
 Arthur Chichester, 3:e baron Templemore (1854–1924) 
 Arthur Chichester, 4:e baron Templemore (1880–1963)